Bilo je nekoliko danskih invazija na Englesku:

danska invazija na Istočnu Angliju 865.
danska invazija na Englesku 1013., ljeta 1013., koju je vodio Sven I. Rašljobradi
danska invazija na Englesku 1015., ljeta 1015., koju je vodio Knut Veliki
danska invazija na Englesku 1069. (Harrying of the North), dio pohoda Vilima Osvajača i normanskog osvajanja Engleske